Урсати — фамилия. 

Известные носители:
 Урсати, Александр Иванович (1848 — после 1918) — строитель железных дорог.
 Урсати, Николай Семёнович (1890 — после 1944) — дипломат, эмигрант.
 Урсати, Семён Иванович (ок. 1847 — после 1917) — управляющий казёнными палатами в Рязани и Москве.